Racing Club Gent, Belgische voetbalclub
 Racing Club Gent Atletiek, Belgische atletiekclub
 Koninklijke Roeivereniging Club Gent, Belgische roeivereniging